Graues Haus steht für:
 Justizanstalt Wien Josefstadt
 Graues Haus (Oestrich-Winkel), das mutmaßlich älteste steinerne Wohnhaus Deutschlands
Das graue Haus, Roman von Herman Bang
Glück, Missbrauch und Rückkehr, oder Das Geheimniss des grauen Hauses, Posse von Johann Nestroy
 Neues Gebäu (Chur)

Siehe auch
 Grauer Hof
 Grauer Turm